Област може да се отнася за:
 географска област – определена местност, територия, регион, зона
 историческа област
 историко-географска област
 математическа област
 друга област (преносно) – сфера, специалност
 област – административна единица:
 област – административна единица в България
 област – административна единица в бившия СССР и в постсъветски държави като Русия, Украйна, Беларус и др.
 област – административна единица в други страни
 автономна област

Вижте също 
 Окръг – административна единица

Административни единици